Gerlev Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Gerlev Sogn (Frederikssund Kommune)
 Gerlev Sogn (Slagelse Kommune)